Daqingshanodon es un género extinto de terápsidos dicinodontos del Pérmico Superior de Mongolia Interior, China. La especie tipo D. limbus fue descrita en 1989 a partir de un solo cráneo encontrado en la formación Naobaogou. Es el criptodonto más pequeño conocido, y el único encontrado en China.

Al igual que otros criptodontos tiene un par de protuberancias nasales redondeadas por encima de sus fosas nasales y una cresta de hueso en la mandíbula superior que se conoce como el proceso postcaniniforme. Cuenta con un par de colmillos curvados alargados que se extienden desde el hocico, cuya forma se parece a un pico. Se distingue de otros dicinodontos por la presencia de una cresta distintiva que se extiende a lo largo del lado del cráneo por debajo de la órbita del ojo a la zona alrededor de los colmillos.
La longitud del cráneo de Daqingshanodon es inferior a 10 cm; no obstante, sobre la base de sus realces nasales bien desarrollados se cree que esta muestra pertenece a un adulto.

En su estudio de 1998 sobre la biogeografía de Dicynodontia, el paleontólogo Spencer G. Lucas sinonimizó Daqingshanodon con Dicynodon, formando la especie Dicynodon limbus. La mayor parte de las características utilizadas para distinguir Daqingshanodon como un género distinto, también se observaron en las muestras de Dicynodon. En 2011, se incluyó a D. limbo en el análisis filogenético de un estudio sobre las especies de Dicynodontia. D. limbo fue colocado entre los criptodontos, que están lejanamente relacionados con Dicynodon. Con esta colocación filogenética, se reinstaló el género Daqingshanodon para D. limbo. A continuación se muestra un cladograma del análisis filogenético de 2011:

Referencias

Enlaces externos 

Dicynodontia
Sinápsidos del Triásico
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos de Asia